Сигма Геркулеса (σ Геркулеса, Sigma Herculis, σ Herculis, сокращ.  Sig Her, σ Her ) — двойная звезда в северном созвездии Геркулеса. Сигма Геркулеса имеет состоит из 2 звёзд и имеет видимую звёздную величину +4,18m. Согласно шкале Бортля, звезда видна невооружённым глазом даже на городском небе (). Причём первый компонент, который вносит основной в светимость звезды Сигма Геркулеса A, имеет видимую звёздную величину +4,20m, а второй, гораздо более слабый компонент, Сигма Геркулеса B, имеет видимую звёздную величину +7,70m. Однако, вторичный компонент расположен довольно близко к первичному и не может быть виден в современные телескопы напрямую, но может быть изучен с помощью спекл-интерферометрии.

Из измерений параллакса, полученных во время миссии Gaia, известно, что обе звезды удалены примерно на  () от Земли. Звезда наблюдается севернее 48° ю. ш., то есть, севернее области Айсен-дель-Хенераль-Карлос-Ибаньес-дель-Кампо (Чили) и провинции Санта-Крус (Аргентина), таким образом звезда видна практически на всей территории обитаемой Земли, за исключением приполярных областей Антарктиды, а также южных областей Чили и Аргентины. Лучшее время для наблюдения, то есть время года, когда звезда максимально поджимается над горизонтом — май.

Сигма Геркулеса движется со средней скоростью относительно Солнца: её радиальная гелиоцентрическая скорость равна , что превышает на 10 % скорости местных звёзд Галактического диска, а также это значит, что звезда приближается к Солнцу. По небосводу обе звезды движутся на северо-запад, проходя по небесной сфере со .

Средняя пространственная скорость Сигма Геркулеса имеет компоненты (U, V, W)=(−27.0, −0.8, −3.8), что означает U= (движется по направлению от галактического центра), V= (движется против направления галактического вращения) и W= (движется в направлении южного галактического полюса).

Имя звезды 
Сигма Геркулеса (латинизированный вариант ) является обозначением Байера, данным им звезде в 1603 году. Звезда имеет обозначение σ (Сигма — 18-я буква греческого алфавита), и также сама звезда — 18-я по яркости в созвездии. 35 Геркулеса (латинизированный вариант ) является обозначением Флемстида.

Обозначения компонентов как Сигма Геркулеса AB вытекают из конвенции, используемой Вашингтонским каталогом визуально-двойных звёзд (WDS) для звёздных систем, и принятого Международным астрономическим союзом (МАС).

Свойства кратной системы Сигма Геркулеса 

Сигма Геркулеса AB — это пара двойных звёзд, в которой компоненты вращаются друг вокруг друга с периодом  и отдалены друг от друга на расстояние, по крайней мере, в  (то есть примерно на орбите Юпитера, чья большая полуось равна ). У орбиты длвольно большой эксцентриситет, который равен , и как результат звезды то сближаются на расстояние  (то есть до орбиты астероида главного пояса Рим), то удаляются на расстояние , то есть на расстоянии, несколько меньшем на котором в Солнечной системе находится Сатурн, чья большая полуось равна  Наклонение в системе довольно велико и составляет , то есть Сигма Геркулеса B вращается по ретроградной орбите, как это видится с Земли.

Если мы будем смотреть со стороны Сигма Геркулеса A на Сигма Геркулеса B, то мы увидим бело-жёлтую звезду, которая светит с яркостью −24.72m, то есть с яркостью  (в среднем, в зависимости от положения звезды на орбите). Причём угловой размер звезды будет — 0,16°, что составляет 32 % углового размера нашего Солнца. Если же мы будем смотреть со стороны Сигма Геркулеса B на Сигма Геркулеса A, то мы увидим бело-голубую звёзду, которая светит с яркостью −28,22m, то есть с яркостью  (в среднем, в зависимости от положения звезды на орбите). Причём угловой размер звезды будет — 0,5°, что составляет 100 % углового размера нашего Солнца. Более точные параметры звёзд приведены в таблице:

Звезда является переменной: во время наблюдений яркость звезды менялась на 0,03m, колеблясь между значениями 4,18m и 4,21m, без какой-либо периодичности, тип переменной также не опредёлён.

Возраст звёзд определён как , также известно, что звёзды с массой  живут на главной последовательности порядка . Таким обозом, звезда Сигма Геркулеса A довольно станет (через ) станет субгигантом, затем красным гигантом (причём на этой стадии она скорее всего поглотит компонент Сигма Геркулеса B), а затем, сбросив внешние оболочки, станет белым карликом.

Свойства компонента A 
Сигма Геркулеса A — судя по её спектральному классу , звезда является бело-голубым карликом, что указывает на то, что водород в ядре звезды пока ещё служит ядерным «топливом», то есть звезда пока ещё находится на главной последовательности. Для подобных звезд характерна масса, которая равна .

В связи с высокой светимостью звезды её радиус может быть измерен непосредственно, и первая такая попытка была сделана в 1922 году Э. Герцшпрунгом. Однако поскольку звезда двойная, то, по-видимому, измерялся радиус самого яркого компонента. Данные об этом измерении приведены в таблице:

Сейчас мы зноем, что радиус звезды равен , то есть изиерение 1972 года было наиболее адекватным, но занижало радиус звезды в почти 2 раза.

У звезды Сигма Геркулеса A известна поверхностная гравитация, чьё значение характерно для карликовой звезды/субгиганта — или , что составляет 22 % от солнечного значения (). Светимость звезды составляет . Таким образом, звезда, по-видимому, собирается отказаться от своего водородного «горения» в ядре, если это ещё не произошло. Сейчас звезда излучает энергию со своей внешней атмосферы при эффективной температуре около , что придаёт ей характерный бело-голубой цвет.
 
Сигма Геркулеса A вращяется со скоростью в 140 раз больше солнечной и равной , что даёт период вращения звезды, по крайней мере, — . Это придает звезде форму эллипсоида вращения с экваториальным утолщением (выпуклостью), которая, по оценкам, на 18 % больше полярного радиуса.

Оболочка первичного компонента излучает избыток инфракрасного излучения, что свидетельствует о наличии остаточного диска с температурой , имеющего радиус . Вторичный диск может вращаться на расстоянии между 7 и , его температура составляет . Время жизни пылинок в этом внутреннем поясе по Пойнтингу-Робертсону составляет около , что намного меньше возраста звезды. Следовательно, пылинок пополняются, предположительно за счет столкновений между более крупными объектами. Околозвездный газ виден на ультрафиолетовых изображениях со спутника FUSE, который, вероятно, испускается околозвездным веществом, а затем отбрасывается излучением звезды.

Свойства компонента B 
Сигма Геркулеса B — судя по её спектральному классу , звезда является бело-жёлтым карликом, что указывает на то, что водород в ядре звезды пока ещё служит ядерным «топливом», то есть звезда пока ещё находится на главной последовательности. Для подобных звезд характерна масса, которая равна .

Для подобных звёзд характерен радиус, который равен . Подобная звезда должна излучать энергию со своей внешней атмосферы при эффективной температуре около , что придаёт ей характерный жёлто-белый цвет. Светимость звезды составляет .

История изучения кратности звезды 
В 1971-2 у французский астроном  и др., открылии с помощью спекл-интерферометрии на угловом расстоянии  спутник, то есть ими был открыт компонент B, который вошёл в каталоги как LAB 4. Однако в 1976 году, он не был обнаружен на 4-ёхметрлвлм . Затем двойной спектр был разрешён с помощью наблюдений за спеклами в 1986 году французским астрономом Аланом Блазитом и др. ().

Согласно Вашингтонскому каталогу визуально-двойных звёзд, параметры этих компонентов приведены в таблице:

Обобщая все сведения о звезде, можно сказать, что у звезды Сигма Геркулеса, присутствуют следующие компоненты:
 компонент B — звезда 8-ой величины, находящаяся на угловом расстоянии ~. В 1998 году американский астроном Ч. Мартин и др. () определили массы компонентов как  и  соответственно. В 2012 году российский астроном О. Ю. Мальков и др. определили массы компонентов используя динамические, фотометрические и спектроскопические методы как  и  соответственно.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 

 
 , 
 , 

Объекты Байера
Объекты Флемстида
 149630
081126
Двойные звёзды